

Fisica 
 Ghiaccio – nome comune usato per designare l'acqua allo stato solido

Musica 
 Ghiaccio - Il Principio – album di Santo Trafficante del 2010
 Ghiaccio/Chissà pecché... – singolo di Peppino Di Capri del 1959
 Ghiaccio/Una vita sola non basta – singolo di Enzo Avallone del 1980
 Ghiaccio – singolo di Tricarico del 2008

Altro 
 Ghiaccio – film del 2022 diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis
 Ghiaccio (Ice) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ghiaccio - personaggio del manga Le bizzarre avventure di JoJo

Pagine correlate 
Ghiacci (disambigua)